Московский Международный фестиваль «Круг Света» — ежегодное мероприятие, в рамках которого светодизайнеры и профессионалы в области 2D- и 3D-графики используют архитектурное пространство Москвы как объект для мультимедийных и световых инсталляций. Фестиваль проводится в течение нескольких дней на популярных у москвичей и туристов площадках российской столицы. Вход — свободный.

Общая информация 

Впервые идея фестиваля возникла в 2002 году, когда московский художник Антон Чукаев написал для Комитета по культуре Москвы заявку о проведении Московского фестиваля света по аналогии с легендарным Фестивалем света в Лионе, Франция. Однако понадобилось 10 лет и появление новых технологий широкоформатных видеопроекций для того, чтобы в Москве появился подобный фестиваль.

Организаторами фестиваля выступали Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Департамент спорта и туризма города Москвы. Сейчас фестиваль "Круг света" организовывается по заказу Департамента спорта города ы.

Для фестиваля «Круг света» дизайнеры, арт-художники из России и других стран создают световые и мультимедийные шоу, демонстрируют видеомэппинг на фасады известных зданий (Большой театр, Главное здание МГУ, Музей Победы, Останкинская телебашня и др.), памятников культуры и сооружений Москвы, а также интегрируют свои задумки в архитектурное пространство города. На все площадки фестиваля для зрителей вход свободный.

В рамках Московского Международного фестиваля «Круг света» ежегодно проводится конкурс по видеомэппингу «АРТ ВИЖН», в котором принимают участие как профессионалы, так и начинающие специалисты со всего мира. Конкурсанты представляют свои работы в следующих номинациях: классический архитектурный видеомэппинг, современный видеомэппинг, а также виджеинг.

Традиционно во время фестиваля «Круг света» проходит образовательная программа, где проводятся лекции, семинары и мастер-классы иностранных и российских специалистов по работе со светом. Также на них можно познакомиться с технологиями светового искусства.

Фестиваль является победителем премий «Марка № 1 в России» 2013 года в категории «Фестиваль», «Событие года» в номинации «Главное городское событие» 2015 года и номинации "Фестиваль года" 2017 года, «Бренд года/EFFIE» 2011 и 2012 года в номинации «Сфера развлечений», "Путеводная звезда" в номинациях: "Лучший событийный проект" (2014 год), "Лучшее мероприятие под открытым небом" по версии проекта "Активный гражданин" (2017 и 2018 годы),  В 2015 году видеопроекция на здании Министерства обороны России внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая видеопроекция в мире. В 2016 году видеопроекция на Главном здании Московского Государственного Университета также удостоилась двух наград Книги рекордов Гиннеса за "Самую большую видеопроекцию" и "Самую большую мощность светового потока". Еще две рекорда были зафиксированы в 2018 году: за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штуки) и самую большую проекцию на водную поверхность (почти 3099,24 кв.метров).

Фестивали

Первый фестиваль, 2011 год 
Первый фестиваль прошел в 2011 году. Всего за три дня продемонстрировано около 360 световых инсталляций.
 Места проведения (основные площадки):
 Красная площадь,
 Манежная площадь,
 ЦПКиО им. Горького
 Время проведения: 21—23 октября 2011 года.
 Количество зрителей: около 1 млн.

Второй фестиваль, 2012 год 
Основная идея фестиваля «Энергия жизни» согласно задумке обозначала быстроту перемен в современном обществе, смену взглядов на искусство, культуру. Главный посыл: объединение народов и их культур, развитие технологий и новых инноваций.
 Места проведения (основные площадки):
 Красная площадь,
 «АРТ ВИЖН» — фасад Центрально-выставочного зала «Манеж»
 ЦДХ (как пространство для образовательных программ в рамках фестиваля)
 ЦПКиО им. Горького
 Время проведения: 28 сентября—2 октября 2012 года.
 Количество зрителей: около 2 млн.

Третий фестиваль, 2013 год 
В третьем фестивале приняли участие представители 11 стран мира (Бразилия, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Польша, Россия, Словения, Турция, Украина, Франция), в конкурсе «АРТ ВИЖН» было задействовано 24 участника. Главный приз «АРТ ВИЖН» достался команде из Венгрии.

Обслуживанием площадок занималось более 3 тысяч человек, всего фестиваль за 5 дней посетило более 3 миллионов зрителей.

Также в рамках фестиваля в Москву прибыл Олимпийский огонь будущей Олимпиады в Сочи 2014 года.
 Места проведения (основные площадки):
 Олимпийский комплекс «Лужники»
 Музей-заповедник «Царицыно»
 Большой театр.
 «АРТ ВИЖН» — фасад Центрально-выставочного зала «Манеж»
 Красная площадь
 Digital October (образовательная программа)
 Время проведения: 4—8 октября 2013 года.
 Количество зрителей: около 3 млн.

Четвертый фестиваль, 2014 год 

Площадками фестиваля были 7 локаций: Останкино, ВДНХ, Большой театр, часть улицы Кузнецкий мост, парк Царицыно, Медиа Куб на Манежной площади и Digital October.

 Время проведения: 10—14 октября 2014 года.
 Место проведения:

 Останкино
 ВДНХ
 Большой театр
 Музей-заповедник «Царицыно»
 Медиа Куб на Манежной площади
 «АРТ ВИЖН» — фасады павильонов № 1, № 12 и «Космос» ВДНХ
 Кузнецкий мост
 «Digital October» — образовательная программа
 Количество зрителей: около 6 млн.

Световые шоу к 70-летию Победы, 2015 

Световые шоу, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на зданиях Центрального академического театра Российской Армии и Белорусского вокзала.

 Время проведения: 8—10 мая 2015 года.
 Место проведения:

 Белорусский вокзал («Поезд Победы»)
 Театр Российской армии («Театр. Годы Войны»; «Путь солдата»)
Световые шоу, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню народного единства в Севастополе.
 Время проведения: 6—9 ноября 2015 года.
 Место проведения: Дворец детского и юношеского творчества (Дом пионеров)

Пятый фестиваль, 2015 год 
Площадками фестиваля были 9 мест в Москве.

 Время проведения: 26 сентября — 4 октября 2015 года.
 Место проведения:
 Комплекс зданий Министерства Обороны на Фрунзенской набережной — видеопроекция внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая видеопроекция в мире.
 ВДНХ (Павильон № 1 «Центральный»; Павильон № 66 «Культура»; Павильон № 32 «Космос»)
 Большой театр
 Центральный Детский Магазин
 Чистые пруды
 Патриаршие пруды
 Набережная Москвы реки (от Дома музыки на Павелецкой до Лужнецкой набережной)
 Гребной канал Крылатское
 «Digital October» — образовательная программа
 Количество зрителей: около 7 млн.

Шестой фестиваль, 2016 год 
Представления на фасаде Главного здания МГУ установили два рекорда Книги Гиннеса: «Самая большая видеопроекция» (50 458 м²) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов). На конкурс "АРТ ВИЖН", который проходит в рамках фестиваля, были поданы 151 заявка из 31 страны. Победителями конкурса стали представители России, Китая, Японии, Великобритании, Испании, Бразилии.  * Время проведения: 23-25 сентября 2016 года.
 Место проведения:
 Главное место — у Главного здания МГУ, с 20:30 до 21:40  .
 Выставка достижений народного хозяйства
 Большой театр
 Крылатское (гребной канал)
 Концертный зал «Известия Hall»
 «Digital October»

Седьмой фестиваль, 2017 год 

Фестиваль прошел на 7 площадках в Москве. Торжественный старт фестивалю был дан в Останкино, где за два дня более 600 тысяч зрителей совершили фантастическое мультимедийное путешествие по странам, где возвышаются самые высокие небоскребы и телебашни мира. В представлении были задействованы свыше 200 световых приборов, 130 видеопроекторов, 99 огненных горелок и 242 фонтана различной конфигурации, украсивших Останкинский пруд. Впервые на пруду был оборудован ледовый каток, где выступили 26 фигуристов, в том числе звезды российского спорта Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юка Кавагути. Международный конкурс "АРТ ВИЖН" собрал в трех номинациях 175 участников из 35 стран – Великобритании, Канады, Японии, России, Бразилии, Мексики, Индонезии, Украины, Польши, Венгрии, Италии, Китая и т.д. Впервые в Россию приехали креативные команды из Уругвая, Израиля и Египта. Работы конкурсантов оценивало интернациональное жюри в составе восьми ведущих экспертов индустрии светового дизайна из России, Японии, Финляндии, Голландии, Израиля и Португалии. 

Время проведения: 23 сентября – 27 сентября 2017 года
Место проведения: 
 Останкинская телебашня  - световое  шоу «Семь высочайших строений мира» с использованием технологии  видеомэппинга
 Театральная площадь  - фрагменты классических пьес русской литературы на зданиях Большого и Малого театров, тематические шоу «Небесная механика» и «Неподвластный времени»
 Царицыно (музей-заповедник) – шоу танцующих фонтанов, выступления Дмитрия Маликова и арт-группы Soprano
 Строгино - 30-минутное японское пиротехническое шоу
 Digital October - лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций
 Мир (концертный зал) - конкурс «Арт Вижн Виджеинг»

Восьмой фестиваль, 2018 год 
Для фестиваля было выбрано 7 площадок в Москве. На фестивале были установлены два рекорда Книги Гиннеса: «Самое большое число одновременно зажженных горелок» (162 шт.) и «Самая большая проекция на водную поверхность» (3 099,24 кв.м). В 2018 году видеомэппинговые представления были показаны на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Вместе они превратились в панорамную 270-градусную проекцию. Впервые в программе были задействованы музей-заповедник "Коломенское" и Музей Победы на Поклонной горе.

 Время проведения: 21 сентября — 25 сентября 2018 года.
 Место проведения:
 Музей-заповедник «Коломенское» − световое шоу на основе детских сказок на фасадах входных групп музея-заповедника, дворцового павильона и церкви Вознесения
Музей Победы на Поклонной горе − световой фильм о великих советских военных инженерах на фасаде музея Победы.
 Театральная площадь − световой фильм о гладиаторе Спартаке на фасадах Большого театра, Малого театра и РАМТа
 Музей-заповедник «Царицыно» − световое шоу посвященное мировым достопримечательностям. Световой фильм о мире далекого будущего
 Гребной канал − 21, 22 и 23 сентября «Карнавал света». 25 сентября пиротехническое шоу, приуроченное к Году Японии в России
 Театрально-концертный зал «Мир» − 22 сентября соревнования виджеев под музыку
 Digital October − 22 и 23 сентября обучающие лекции создателей лазерных инсталляций

Посетители 
Количество посетителей:

Галерея Фестиваля

Царицыно

См. также 

 Видеомэппинг
 Световой дизайн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фестиваля
 Программа фестиваля 2016 года на сайте Правительства Москвы

Фестивали Москвы
Объекты Книги рекордов Гиннесса